El término Riley puede referirse a:

John Riley, militar irlandés;
Joseph Harvey Riley, ornitólogo estadounidense.